Държавният секретар на САЩ () е член на правителството на САЩ, оглавяващ Държавния департамент на САЩ (понякога погрешно наричан Министерство на външните работи на САЩ) и отговарящ за оперативното ръководство и провеждане на външната политика на САЩ.

Еквивалентът на длъжността в другите държави обикновено е министър на външните работи (външните отношения) – например в България е министър на външните работи.

Длъжността е създадена на 13 януари 1781 г.

Списък на държавни секретари

Източници